Go Go Smear the Poison Ivy är den isländska gruppen Múms album. Albumet släpptes år 2007.

Låtlista 
 "Blessed Brambles" – 6:00
 "A Little Bit, Sometimes" – 3:50
 "They Made Frogs Smoke 'Til They Exploded" – 4:02
 "These Eyes Are Berries" – 3:00
 "Moon Pulls" – 2:32
 "Marmalade Fires" – 5:03
 "Rhubarbidoo" – 1:34
 "Dancing Behind My Eyelids" – 4:07
 "Schoolsong Misfortune" – 2:39
 "I Was Her Horse" – 2:08
 "Guilty Rocks" – 5:02
 "Winter (What We Never Were After All)" – 4:08

Musikalbum 2007